Список кантри-хитов № 1 2007 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 2007 году.

История 
 23 июня кантри-певец Tracy Lawrence с песней Find Out Who Your Friends Are поднялся на первое место лишь спустя 41 неделю столь долгого восхождения к успеху, что стало на то время рекордом. Позднее это достижение будет побито: Крис Янг с песней Voices взошёл в 2011 году на первое место после 51 недели от дебюта в чарте.
 В сентябре Гарт Брукс установил рекорд со своим хитом «More Than a Memory» (с его бокс-сета The Ultimate Hits), который стал первым в 63-летней истории кантри-чарта Billboard треком, сразу дебютировавшим на первом месте.
 22 декабря кантри-певица Тейлор Свифт впервые в своей карьере возглавила кантри-чарт с хитом «Our Song» (всего у неё 7 таких чарттопперов Hot Country Songs к декабрю 2015 года), который лидировал 6 недель. 18-летняя Свифт стала самой молодой певицей и автором, возглавившей кантри-чарт за всю его историю.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов № 1 в США
 Список синглов №1 в США в 2007 году (Billboard)
 Список R&B синглов №1 в США в 2007 году

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  — online version.

Чарты Billboard 2007 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 2007 года
2007 год в музыке США